Bedavis è un marchio di abbigliamento sportivo italiano con sede a Città Sant'Angelo, in Provincia di Pescara.

Il marchio, nato nella primavera 2019, diviene operativo dal 2021 e inizia a fornire, in qualità di official technical sponsor di varie società di calcio, tra le quali Avezzano e Chieti, per divenire, l'anno successivo, fornitore di Teramo e Futsal Pescara.

Prodotti 
Tra i tanti prodotti spicca la linea Teamwear, la più richiesta dalle società sportive, sia per la qualità dei tessuti che per il comfort e lo stile, caratteristiche presenti anche nelle divise da gara, prodotte con tessuti interlock altamente performanti.

Sviluppo 
Oltre al calcio, il marchio è presente anche in altri sport, tra i quali atletica leggera, calcio a 5, pallavolo e tennis. Gli specialisti del marchio, oltre ad ampliare le collezioni ricercano e sviluppano nuovi prodotti e tessuti sempre più performanti, accattivanti e di tendenza.

Note